Christian Rothe er navnet på flere personer:

 Christian Rothe (kommitteret) (1770-1852) – dansk embedsmand (kommitteret), konferensråd og godsejer
 Christian Rothe (højesteretsdommer) (1790-1858) – dansk højesteretsdommer og konferensråd